Первый дивизион Футбольной лиги в сезоне 1990/91 — 93-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии. В сезоне приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона в 10-й раз в своей истории стал «Арсенал».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига Англии 1990/91 на сайте RSSSF.com

1990/1991
Англия, Первый дивизион
Англия, Первый дивизион
Спорт в Великобритании в 1990 году
Спорт в Великобритании в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991